Автомобилист — советский футбольный клуб из Одессы. Основан в 1957 году. Последний раз упоминается в 1966 году.

Наименования 
 1957—1965 — «Таксопарк»;
 с 1965 — «Автомобилист».

Достижения 
 Во второй лиге — 28 место (в зональном финале класса «Б» 1965 год).
 В кубке СССР — поражение в 1/4 зонального финала (1965).

Ссылки 
 footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Одессы